Chip Bailey peut désigner :
 Chip Bailey, un percussionniste professionnel ;
 Chip Bailey (1921-1963), un chauffeur de taxi, communiste et syndicaliste néo-zélandais.